В одиночному розряді тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Аранча Санчес Вікаріо здобула титул, у фіналі перемігши Габріелу Сабатіні 6-2, 5-7, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Аранча Санчес Вікаріо (переможниця)
 Габріела Сабатіні (фінал)
 Дженніфер Капріаті (чвертьфінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре (півфінал)
 Аманда Кетцер (півфінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
 Шон Стаффорд (3-тє коло)
 Лейла Месхі (чвертьфінал)

 Забіне Гак (3-тє коло)
 Сандра Чеккіні (1-ше коло)
 Відсутня
 Бренда Шульц (1-ше коло)
 Ліндсі Девенпорт (3-тє коло)
 Флоренсія Лабат (2-ге коло)
 Розалін Нідеффер (1-ше коло)
 Вероніка Мартінек (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Amelia Island Championships